ЧСД — аббревиатура, может означать:
 Часть среднего давления (турбины) (техн.)
 Чехословацкая Социалистическая Республика
 Член совета директоров
 Чувство собственного достоинства (псих.)